Chaman peut désigner :
Un chaman, être humain qui se présente comme l’intermédiaire ou l’être intercesseur entre l’humanité et les esprits de la nature.
Chaman (Pakistan), une ville pakistanaise, située dans le district de Killa Abdullah, dans le nord de la province du Baloutchistan.
Chaman (cheval), un étalon bai du stud-book KWPN, concourant en saut d'obstacles